Febres Cordero ist der Familienname folgender Personen:

 León Febres Cordero (1931–2008), ecuadorianischer Ingenieur, Geschäftsmann und Politiker, Präsident 1984 bis 1988
 Miguel Febres Cordero (1854–1910), ecuadorianischer Ordensgeistlicher und Heiliger
 León de Febres Cordero (1797–1872), venezolanischer Militär und südamerikanischer Unabhängigkeitskämpfer

Febres Cordero bezeichnet außerdem:
 Febres Cordero (Guayaquil), Parroquia urbana im Kanton Guayaquil in der Provinz Guayas in Ecuador
 Febres Cordero (Los Ríos), Parroquia rural im Kanton Babahoyo in der Provinz Los Ríos in Ecuador